Altdorf nevű települések

Lengyelország
 Stara Wieś német neve

Németország
 Altdorf, község Baden-Württembergben, a Böblingeni járásban
 Altdorf, község Baden-Württembergben, az Esslingeni járásban
 Altdorf bei Nürnberg, város Bajorországban
 Altdorf, község Bajorországban, a Landshuti járásban
 Altdorf, község Rajna-Pfalzban, Südliche Weinstraße járásban
 Weingarten, 1865-ig Altdorf, város Baden-Württembergben, Ravensburgi járásban

Svájc
 Altdorf (Uri) község Uri kantonban
 Altdorf (Schaffhausen) község Schaffhausen kantonban